ADI kan syfta på:

 ADI – ett mått på hur mycket av olika tillsatsämnen i våra livsmedel som man kan äta per dag utan att det medför hälsorisker, se Acceptabelt dagligt intag
  A.D.I. – året för Jesu födelse, se Anno dominicæ incarnationis